Superpyra (ang. Supertato) – wyprodukowany przez BBC brytyjski serial animowany, powstały na podstawie książek autorstwa Sue Hendry i Paula Linneta, przeznaczony dla widzów w wieku przedszkolnym. Światowa premiera odbyła się 17 października 2022 roku w Wielkiej Brytanii na antenie CBeebies.

Polska premiera miała miejsce 3 stycznia 2023 roku, także w CBeebies.

Opis fabuły 
Perypetie wyjątkowego superbohatera - ziemniaka zwanego Superpyrą, który walczy ze złem każdej nocy po zamknięciu supermarketu. Na korytarzach wbrew pozorom dalej toczy się życie. Groszka Zła uciekła ze swojego lodowego legowiska w zamrażarce i chce przejąć cały sklep. Do akcji wkracza Superpyra, który dzięki nieocenionemu wsparciu swoich warzywnych i owocowych przyjaciół robi wszystko, by ją powstrzymać. W każdym odcinku na bohaterów czekają wymagające i zabawne wyzwania.

Obsada 

 Colin MacFarlane – Narrator
 Alex Sawyer – Superpyra
 Jessica DiCicco – Groszka Zła
 Niamh Webb – Marchewska
 Richard David-Caine – Pomidorek
 Jess Robinson – Rzepa
 Andrew Ellis – Chilli

i inni

Wersja polska 
Opracowanie i udźwiękowienie wersji polskiej: Studio Sonica

Udział Wzięli:

 Szymon Mysłakowski – Narrator
 Michał Klawiter – Superpyra
 Lidia Sadowa – Marchewska
 Beata Wyrąbkiewicz – Groszka Zła
 Artur Pontek – Chili
 Michał Głowacki – Pomidorek
 Izabella Bukowska-Chądzyńska – Rzepa

i inni

Lektor: Szymon Mysłakowski

Streaming 
W Wielkiej Brytanii odcinki serialu dostępne są za pośrednictwem platformy BBC iPlayer, zaś w Polsce udostępnione są w usłudze BBC Player – dostępnej poprzez Canal+ online.

Przypisy

Linki zewnętrzne 

 Superpyra w bazie IMDb
 Strona CBeebies(ang.)

Brytyjskie seriale telewizyjne
BBC